Obhájcem titulu v soutěži ženské čtyřhry na Australian Open 2013 byl ruský pár Světlana Kuzněcovová a Věra Zvonarevová, který nenastoupil společně pro zranění Zvonarevové. Kuzněcovová tak vytvořila dvojici s belgickou hráčkou Yaninou Wickmayerovou, s níž podlehla ve druhém kole španělsko-čínskému páru Nuria Llagosteraová Vivesová a Čeng Ťie.

Vítězem se stal nejvýše nasazený italský pár Sara Erraniová a Roberta Vinciová, který po US Open 2012 vyhrál druhý grandslam v řadě a třetí z posledních čtyř událostí majoru. Ve finále zdolaly Erraniová a Vinciová australskou dvojici Ashleigh Bartyová a Casey Dellacquová, starující na divokou kartu, poměrem 6–2, 3–6 a 6–2. Každá z vítězek si do deblového žebříčku připsala 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 475 000 australských dolarů.

Nasazení párů 
  'Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (vítězky)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (2. kolo)
  Maria Kirilenková /  Lisa Raymondová (2. kolo)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (semifinále)
  Naděžda Petrovová /  Katarina Srebotniková (3. kolo)
  Liezel Huberová /  María José Martínezová Sánchezová (3. kolo)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  Čeng Ťie (čtvrtfinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (2. kolo)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (2. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Sania Mirzaová (1. kolo)
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (1. kolo)
  Serena Williamsová /  Venus Williamsová (čtvrtfinále)
  Irina-Camelia Beguová /  Monica Niculescuová (3. kolo)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (3. kolo)
  Pcheng Šuaj /  Sie Su-wej (3. kolo)
  Daniela Hantuchová /  Anabel Medinaová Garriguesová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= S Errani  R Vinci
|RD1-score01-1=77
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= S Arvidsson  J Larsson
|RD1-score02-1=63
|RD1-score02-2=2
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= R Fudžiwara  M Jugić-Salkić
|RD1-score03-1=1
|RD1-score03-2=4
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= J Craybas  C Scheepers
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= M Johansson  P Parmentier
|RD1-score05-1=79
|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3=7
|RD1-seed06=
|RD1-team06= K Bertens  T Malek
|RD1-score06-1=67
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=5

|RD1-seed07=
|RD1-team07= J Gajdošová  K Zakopalová
|RD1-score07-1=1
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=15
|RD1-team08= S-w Sie  Š Pcheng
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=12
|RD1-team09= S Williams  V Williams
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= C Giorgi  S Vögele
|RD1-score10-1=3
|RD1-score10-2=1
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= V Duševina  O Govorcova
|RD1-score11-1=0
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=
|RD1-team12= N Bratčikova  J Husárová
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=4
|RD1-score12-3=2

|RD1-seed13=
|RD1-team13= A Kudrjavceva  Š Pe'er
|RD1-score13-1=0
|RD1-score13-2=3
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= D Jurak  K Marosi
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=WC
|RD1-team15= B Bobusic  J Moore
|RD1-score15-1=4
|RD1-score15-2=2
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=5
|RD1-team16= N Petrova  K Srebotnik
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= S Errani  R Vinci
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= J Craybas  C Scheepers
|RD2-score02-1=2
|RD2-score02-2=0
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= M Johansson  P Parmentier
|RD2-score03-1=2
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=15
|RD2-team04= S-w Sie  Š Pcheng
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=12
|RD2-team05= S Williams  V Williams
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= V Dushevina  O Govortsova
|RD2-score06-1=1
|RD2-score06-2=2
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= D Jurak  K Marosi
|RD2-score07-1=1
|RD2-score07-2=63
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=5
|RD2-team08= N Petrova  K Srebotnik
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=77
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= S Errani  R Vinci
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=0
|RD3-score01-3=7
|RD3-seed02=15
|RD3-team02= S-w Sie  Š Pcheng
|RD3-score02-1=4
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3=5

|RD3-seed03=12
|RD3-team03= S Williams  V Williams
|RD3-score03-1=6
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=5
|RD3-team04= N Petrova  K Srebotnik
|RD3-score04-1=2
|RD3-score04-2=3
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=1
|RD4-team01= S Errani  R Vinci
|RD4-score01-1=3
|RD4-score01-2=77
|RD4-score01-3=7
|RD4-seed02=12
|RD4-team02= S Williams  V Williams
|RD4-score02-1=6
|RD4-score02-2=61
|RD4-score02-3=5
}}

 2. sekce 

|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Ch-ť Čan  J-j Čan
|RD1-score02-1=3
|RD1-score02-2=3
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= S. Kuzněcova  Y. Wickmayer
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=2
|RD1-score03-3=6
|RD1-seed04=
|RD1-team04= A. Beck  L. Dekmeijere
|RD1-score04-1=1
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=1

|RD1-seed05=WC
|RD1-team05= M. Adamczak  S. Bengson
|RD1-score05-1=3
|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=WC
|RD1-team06= C. Black  An Rodionova
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Š. Aojama  I. Falconi
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=5
|RD1-score07-3=77
|RD1-seed08=11
|RD1-team08= V. King  J. Švedova
|RD1-score08-1=3
|RD1-score08-2=7
|RD1-score08-3=62

|RD1-seed09=16
|RD1-team09= D. Hantuchová  A. Medina Garrigues
|RD1-score09-1=3
|RD1-score09-2=1
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= J. Görges  S. Stosur
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=6
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= V. Lepčenko  S-s Čeng
|RD1-score11-1=4
|RD1-score11-2=77
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=
|RD1-team12= S. Cîrstea  T. Paszek
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=65
|RD1-score12-3=3

|RD1-seed13=
|RD1-team13= K. Date-Krumm  A. Parra Santonja
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=6
|RD1-seed14=
|RD1-team14=  L. Domínguez Lino
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=3
|RD1-score14-3=2

|RD1-seed15=
|RD1-team15= E. Daniilidou  C. McHale
|RD1-score15-1=4
|RD1-score15-2=3
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=2
|RD1-team16= A. Hlaváčková  L. Hradecká
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=7
|RD2-team01={{nowrap| N. Llagostera Vives  Ť. Čeng}}
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= S. Kuzněcova  Y. Wickmayer
|RD2-score02-1=3
|RD2-score02-2=3
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=WC
|RD2-team03= C. Black  An Rodionova|RD2-score03-1=6|RD2-score03-2=6|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=
|RD2-team04= Š. Aojama  I Falconi
|RD2-score04-1=4
|RD2-score04-2=4
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=
|RD2-team05= J. Görges  S. Stosur
|RD2-score05-1=5
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=5
|RD2-seed06=
|RD2-team06= V. Lepčenko  S-s Čeng
|RD2-score06-1=7
|RD2-score06-2=3
|RD2-score06-3=7

|RD2-seed07=
|RD2-team07= K. Date-Krumm  A. Parra Santonja
|RD2-score07-1=7
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=6
|RD2-seed08=2
|RD2-team08= A. Hlaváčková  L. Hradecká
|RD2-score08-1=5
|RD2-score08-2='''6
|RD2-score08-3=3

|RD3-seed01=7
|RD3-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry na Australian Open 2013

Australian Open 2013